Plusieurs cratères d'impact portent le nom de Russell :
 le cratère Russell situé sur la Lune ;
 le cratère Russell situé sur Mars.